Magic Lantern est un policeware développé par le Federal Bureau of Investigation (FBI) qui peut enregistrer tout ce que tape un utilisateur sur son clavier.
 Magic Lantern est une extension du firmware de plusieurs appareils photo reflex Canon EOS

Voir aussi